Magdala is de naam van meerdere dorpen en steden:

 Magdala (Duitsland)
 Magdala (Ethiopië)
 Magdala (Bijbel), meerdere plaatsen genoemd in de Bijbel